Роберт Кларк Грегг (; род. 2 апреля 1962) — американский актёр, режиссёр и сценарист. Наиболее известен по роли Фила Колсона в фильмах киновселенной Marvel.

Ранние годы 
Кларк Грегг родился в Бостоне, штат Массачусетс, его отец, Боб Грегг, священник в епископальной церкви. Он вырос в Чапел-Хилл, штат Северная Каролина.

Некоторое время Кларк был студентом Уэслианского университета в Огайо, а затем перешёл в  при Нью-Йоркском университете и получил степень ) в 1986 году.

Карьера 
В начале своей карьеры Грегг преимущественно снимался в ролях второго плана, а также в эпизодических ролях в разных телевизионных работах и сериалах. Однако, среди этих его работ были такие знаменитые картины, как «Толстяк и Малыш», «Прямая и явная угроза», «Магнолия», а также популярные сериалы «Новые приключения старой Кристин», «Закон и порядок» и «Секс в большом городе». В 2000 году он также написал сценарий к фильму «Что скрывает ложь».

Как режиссёр Грегг дебютировал в 2008 году, когда снял фильм «Удушье» по одноимённому роману североамериканского писателя Чака Паланика.

Достаточно широкую известность Греггу принесла роль Фила Колсона в фильмах кинематографической вселенной Marvel компании Marvel Studios («Железный человек» в 2008, «Железный человек 2» в 2010, «Тор» в 2011 и «Мстители» в 2012 году), а также в мультсериале студии Marvel Animation «Совершенный Человек-паук». Эту роль он также исполняет в телесериале «Агенты „Щ. И. Т.“», где персонаж является главным героем. В 2019 году Грегг вернулся на большие экраны в роли Колсона в фильме «Капитан Марвел».

Личная жизнь 
Грегг был женат на Дженнифер Грей. У пары один ребёнок — дочь Стелла (род. 3 декабря 2001 года). Пара разошлась в 2020 году.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сатурн» лучшему киноактёру второго плана
Киноактёры США
Выпускники Уэслианского университета Огайо
Выпускники Школы искусств Тиш
Выпускники Нью-Йоркского университета